Steinschleuder steht für:

 eine Schleuder (Waffe)
 eine Zwille